Miejscowości typu miejskiego Ukrainy

Obwód charkowski 
W obwodzie charkowskim znajduje się 61 miejscowości typu miejskiego:
 Andrijiwka (Андріївка)
 Babaji (Бабаї)
 Bereziwka (Березівка)
 Bezludiwka (Безлюдівка)
 Biłyj Kołodiaź (Білий Колодязь)
 Birky (Бірки)
 Błyzniuky (Близнюки)
 Borowa (Борова)
 Budy (Буди)
 Choroszewe (Хорошеве)
 Czapajewe (Чапаєве)
 Czerwonyj Doneć (Червоний Донець)
 Czkałowśke (Чкаловське)
 Dworiczna (Дворічна)
 Eschar (Есхар)
 Huty (obwód charkowski) (Гути)
 Kehycziwka (Кегичівка)
 Kiwszariwka (Ківшарівка)
 Koczetok (Кочеток)
 Kołomak (Коломак)
 Komsomolśke (Комсомольське)
 Korotycz (Коротич)
 Kostiantyniwka (Костянтинівка)
 Kowjahy (Ков'яги)
 Kozacza Łopań (Козача Лопань)
 Krasnokuck (Краснокутськ)
 Krasnopawliwka (Краснопавлівка)
 Kułynyczi (Кулиничі)
 Kupjanśk-Wuzłowyj (Куп'янськ-Вузловий)
 Mała Danyliwka (Мала Данилівка)
 Małyniwka (Малинівка)
 Manczenky (Манченки)
 Nowa Wodołaha (Нова Водолага)
 Nowopokrowka (Новопокровка)
 Orilka (Орілька)
 Paniutyne (Панютине)
 Peczenihy (Печеніги)
 Peresiczna (Пересічна)
 Pisoczyn (Пісочин)
 Pokotyliwka (Покотилівка)
 Prudianka (Прудянка)
 Prykołotne (Приколотне)
 Rohań (Рогань)
 Sachnowszczyna (Сахновщина)
 Sawynci (Савинці)
 Słatyne (Слатине)
 Sołonyciwka (Солоницівка)
 Staryj Merczyk (Старий Мерчик)
 Staryj Sałtiw (Старий Салтів)
 Szariwka (Шарівка)
 Szewczenkowe (Шевченкове)
 Utkiwka (Утківка)
 Wasyszczewe (Васищеве)
 Wełykyj Burłuk (Великий Бурлук)
 Wilcza (Вільча)
 Wilszany (Вільшани)
 Wwedenka (Введенка)
 Wysokyj (Високий)
 Zaczepyliwka (Зачепилівка)
 Zid´ky (Зідьки)
 Zołoczów (Золочів)

Obwód chersoński 
W obwodzie chersońskim znajduje się 30 miejscowości typu miejskiego:
 Antoniwka (Антонівка)
 Archanhelśke (Архангельське)
 Askanija-Nowa (Асканія-Нова)
 Biła Krynycia (Біла Криниця)
 Biłozerka (Білозерка)
 Bryliwka (Брилівка)
 Czapłynka (Чаплинка)
 Dnipriany (Дніпряни)
 Hornostajiwka (Горностаївка)
 Iwaniwka (Іванівка)
 Kalininśke (Калінінське)
 Kałanczak (Каланчак)
 Karjerne (Кар'єрне)
 Komyszany (Комишани)
 Kozaćke (Козацьке)
 Łazurne (Лазурне)
 Myrne (Мирне)
 Naddniprianśke (Наддніпрянське)
 Nowa Majaczka (Нова Маячка)
 Nowoołeksijiwka (Новоолексіївка)
 Nowotrojićke (Новотроїцьке)
 Nowoworoncowka (Нововоронцовка)
 Nyżni Sirohozy (Нижні Сірогози)
 Partyzany (Партизани)
 Sywaśke (Сиваське)
 Wełyka Łepetycha (Велика Лепетиха)
 Wełyka Ołeksandriwka (Велика Олександрівка)
 Werchnij Rohaczyk (Верхній Рогачик)
 Wysokopilla (Високопілля)
 Zełeniwka (Зеленівка)

Obwód chmielnicki 
W obwodzie chmielnickim znajdują się 24 miejscowości typu miejskiego:
 Antoniny (Антоніни)
 Bazalia (Базалія, Bazalija)
 Biłohirja (Білогір'я)
 Czarny Ostrów (Чорний Острів, Czornyj Ostriw)
 Czemerowce (Чемерівці, Czemeriwci)
 Dunajowce (Дунаївці, Dunajiwci)
 Hryców (Гриців, Hryciw)
 Jampol (Ямпіль, Jampil)
 Jarmolińce (Ярмолинці, Jarmołynci)
 Latyczów (Летичів, Łetycziw)
 Łozowe (Лозове)
 Międzybuż (Меджибіж, Medżybiż)
 Narkewyczi (Наркевичі)
 Nowa Uszyca (Нова Ушиця, Nowa Uszycia)
 Poninka (Понінка)
 Satanów (Сатанів, Sataniw)
 Smotrycz (Смотрич)
 Stara Syniawa (Стара Синява)
 Stara Uszyca (Стара Ушиця, Stara Uszycia)
 Teofipol (Теофіполь)
 Wójtowce (Війтівці)
 Wińkowce (Віньківці, Wińkiwci)
 Wołkowińce (Вовковинці)
 Zakupno (Закупне)

Obwód czerkaski 
W obwodzie czerkaskim znajduje się 15 miejscowości typu miejskiego:
 Babanka (Бабанка)
 Buky (Буки)
 Cwitkowe (Цвіткове)
 Cybulów (Цибулів, Cybuliw)
 Czornobaj (Чорнобай)
 Drabiw (Драбів)
 Irdyń (Ірдинь)
 Jerky (Єрки)
 Katerynopil (Катеринопіль)
 Lisianka (Лисянка)
 Mańkówka (Маньківка)
 Stebliw (Стеблів)
 Szramkiwka (Шрамківка)
 Werchniaczka (Верхнячка)
 Wilszana (Вільшана)

Obwód czernihowski 
W obwodzie czernihowskim znajduje się 30 miejscowości typu miejskiego:
 Baturyn (Батурин)
 Berezna (Березна)
 Chołmy (Холми)
 Desna (Десна)
 Dihtiari (Дігтярі)
 Dmytriwka (Дмитрівка)
 Dobrianka (Добрянка)
 Drużba (Дружба)
 Honczariwśke (Гончарівське)
 Korop (Короп)
 Kozielec (Козелець, Kozełeć)
 Kułykiwka (Куликівка)
 Lubecz (Любеч)
 Ładan (Ладан)
 Łosyniwka (Лосинівка)
 Łynowycia (Линовиця)
 Makoszyne (Макошине)
 Mała Diwycia (Мала Дівиця)
 Mychajło-Kociubynśke (Михайло-Коцюбинське)
 Ołysziwka (Олишівка)
 Parafijiwka (Парафіївка)
 Ponornycia (Понорниця)
 Radul (Радуль)
 Ripky (Ріпки)
 Sedniw (Седнів)
 Sośnica (Сосниця, Sosnycia)
 Sribne (Срібне)
 Tałałajiwka (Талалаївка)
 Warwa (Варва)
 Zamhłaj (Замглай)

Obwód czerniowiecki 
W obwodzie czerniowieckim znajduje się 8 miejscowości typu miejskiego:
 Berhomet (Берегомет, Berehomet)
 Hliboka (Глибока)
 Kelmieńce (Кельменці)
 Kostryżiwka (Кострижівка)
 Krasnoilsk (Красноїльськ)
 Łużany (Лужани)
 Niepołokowce (Неполоківці, Nepołokiwci)
 Putyła (Путила)

Obwód dniepropietrowski 
W obwodzie dniepropetrowskim znajduje się 45 miejscowości typu miejskiego:
 Auły (Аули)
 Brahyniwka (Брагинівка)
 Caryczanka (Царичанка)
 Chrystoforiwka (Христофорівка)
 Czapłyne (Чаплине)
 Czerkaśke (Черкаське)
 Czerwonohryhoriwka (Червоногригорівка)
 Czortomłyk (Чортомлик)
 Demuryne (Демурине)
 Dniprowśke (Дніпровське)
 Hirnyćke (Гірницьке)
 Hubynycha (Губиниха)
 Hwardijśke (Гвардійське)
 Iłarionowe (Іларіонове)
 Jurjiwka (Юр'ївка)
 Juwiłejne (Ювілейне)
 Karnauchiwka (Карнаухівка)
 Kirowśke (Кіровське)
 Krynyczky (Кринички)
 Kuryliwka (Курилівка)
 Łychiwka (Лихівка)
 Mahdałyniwka (Магдалинівка)
 Marjiwka (Мар'ївка)
 Melioratywne (Меліоративне)
 Meżowa (Межова)
 Mykołajiwka (Миколаївка)
 Mykołajiwka (Миколаївка)
 Nowomykołajiwka (Новомиколаївка)
 Nowopokrowka (Новопокровка)
 Petropawliwka (Петропавлівка)
 Petrykiwka (Петриківка)
 Pokrowśke (Покровське)
 Prosiana (Просяна)
 Pyśmenne (Письменне)
 Raduszne (Радушне)
 Rozdory (Роздори)
 Sad (Сад)
 Sławhorod (Славгород)
 Sofijiwka (Софіївка)
 Sołone (Солоне)
 Szczorśk (Щорськ)
 Szyroke (Широке)
 Tomakiwka (Томаківка)
 Wasylkiwka (Васильківка)
 Wysznewe (Вишневе)

Obwód doniecki 
W obwodzie donieckim znajdują się 132 miejscowości typu miejskiego:
 Andrijiwka (Андріївка)
 Andrijiwka (Андріївка)
 Andrijiwka (Андріївка)
 Biłeńke (Біленьке)
 Błahodatne (Благодатне)
 Brażyne (Бражине)
 Buławynśke (Булавинське)
 Byłbasiwka (Билбасівка)
 Cukuryne (Цукурине)
 Czerkaśke (Черкаське)
 Donećke (Донецьке)
 Donśke (Донське)
 Drobyszewe (Дробишеве)
 Drużne (Дружне)
 Hirne (Гірне)
 Hirnyćke (Гірницьке)
 Holmiwśkyj (Гольмівський)
 Horbaczewo-Mychajliwka (Горбачево-Михайлівка)
 Hostre (Гостре)
 Hrodiwka (Гродівка)
 Hruźko-Łomiwka (Грузько-Ломівка)
 Hruźko-Zorianśke (Грузько-Зорянське)
 Huselśke (Гусельське)
 Illinka (Іллінка)
 Jałta (Ялта)
 Jampil (Ямпіль)
 Jarowa (Ярова)
 Jasna Polana (Ясна Поляна)
 Jasnohirka (Ясногірка)
 Jasyniwka (Ясинівка)
 Karło-Marksowe (Карло-Марксове)
 Keramik (Керамік)
 Kirowe (Кірове)
 Kirowśk (Кіровськ)
 Kołosnykowe (Колосникове)
 Komsomolśkyj (Комсомольський)
 Komysziwka (Комишівка)
 Komyszuwacha (Комишуваха)
 Kontarne (Контарне)
 Korsuń (Корсунь)
 Krasna Hora (Красна Гора)
 Krasnotorka (Красноторка)
 Krasnyj Oktiabr (Красний Октябр)
 Krynyczna (Кринична)
 Kurachiwka (Курахівка)
 Kurdiumiwka (Курдюмівка)
 Kutejnykowe (Кутейникове)
 Lisne (Лісне)
 Łaryne (Ларине)
 Łeninśke (Ленінське)
 Łuhanśke (Луганське)
 Łymanczuk (Лиманчук)
 Majak (Маяк)
 Małotaraniwka (Малотаранівка)
 Manhusz (Мангуш)
 Meżowe (Межове)
 Moskowśke (Московське)
 Mykołajiwka (Миколаївка)
 Myrne (Мирне)
 Myroniwśkyj (Миронівський)
 Nelipiwka (Неліпівка)
 Nikolśke (Нікольське)
 Nju-Jork (Нью-Йорк)
 Nowoamwrosijiwśke (Новоамвросіївське)
 Nowodonećke (Новодонецьке)
 Nowoekonomiczne (Новоекономічне)
 Nowohryhoriwka (Новогригорівка)
 Nowomykołajiwka (Новомиколаївка)
 Nowoseliwka (Новоселівка)
 Nowotrojićke (Новотроїцьке)
 Nowyj Swit (Новий Світ)
 Nykyforowe (Никифорове)
 Nyżnia Krynka (Нижня Кринка)
 Oczeretyne (Очеретине)
 Olchowatka (Ольховатка)
 Olhynka (Ольгинка)
 Ołeksandriwka (Олександрівка)
 Ołeksandriwka (Олександрівка)
 Ołeksandriwka (Олександрівка)
 Ołeksandriwśke (Олександрівське)
 Ołeksijewo-Drużkiwka (Олексієво-Дружківка)
 Ołeniwka (Оленівка)
 Ołeniwka (Оленівка)
 Pantełejmoniwka (Пантелеймонівка)
 Pełahijiwka (Пелагіївка)
 Perwomajśke (Первомайське)
 Perwomajśkyj (Первомайський)
 Petriwka (Петрівка)
 Pobieda (Побєда)
 Pokrowka (Покровка)
 Prołetarśke (Пролетарське)
 Prybereżne (Прибережне)
 Rajhorodok (Райгородок)
 Rajśke (Райське)
 Rozsypne (Розсипне)
 Sartana (Сартана)
 Serdyte (Сердите)
 Siedowe (Сєдове)
 Siewerne (Сєверне)
 Sofijiwka (Софіївка)
 Starobeszewe (Старобешеве)
 Staromychajliwka (Старомихайлівка)
 Stary Krym (Старий Крим, Staryj Krym)
 Stiżkiwśke (Стіжківське)
 Swerdłowe (Свердлове)
 Swiatohoriwka (Святогорівка)
 Szabelkiwka (Шабельківка)
 Szachtne (Шахтне)
 Szczerbyniwka (Щербинівка)
 Szewczenko (Шевченко)
 Szyroke (Широке)
 Tałakiwka (Талаківка)
 Telmanowe (Тельманове)
 Trojićko-Charcyźk (Троїцько-Харцизьк)
 Udaczne (Удачне)
 Wełyka Nowosiłka (Велика Новосілка)
 Wełyke Orichowe (Велике Оріхове)
 Werchniotorećke (Верхньоторецьке)
 Wilchiwka (Вільхівка)
 Wodianśke (Водянське)
 Wojkowe (Войкове)
 Wojkowśkyj (Войковський)
 Wołodymyriwka (Володимирівка)
 Wuhlar (Вугляр)
 Wysoke (Високе)
 Wysznewe (Вишневе)
 Zajcewe (Зайцеве)
 Zalisne (Залісне)
 Zemlanky (Землянки)
 Zujiwka (Зуївка)
 Żełanne (Желанне)

Obwód iwanofrankiwski 
W obwodzie iwanofrankiwskim znajdują się 24 miejscowości typu miejskiego:
 Bohorodczany (Богородчани)
 Bołszowce (Більшівці, Bilsziwci)
 Broszniów-Osada (Брошнів-Осада, Broszniw-Osada)
 Bukaczowce (Букачівці, Bukacziwci)
 Bitków (Битків, Bytkiw)
 Czernelica (Чернелиця, Czernełycia)
 Delatyn (Делятин)
 Gwoździec (Гвіздець, Hwizdeć)
 Jabłonów (Яблунів, Jabłuniw)
 Jezupol (Єзупіль, Jezupil)
 Kuty (Кути)
 Łanczyn (Ланчин)
 Łysiec (Лисець, Łyseć)
 Obertyn (Обертин)
 Otynia (Отинія, Otynija)
 Peczeniżyn (Печеніжин)
 Perehińsko (Перегінське, Perehinśke)
 Rożniatów (Рожнятів, Rożniatiw)
 Sołotwina (Солотвин, Sołotwyn)
 Wierchowina (Верховина, Werchowyna)
 Wojniłów (Войнилів, Wojnyliw)
 Worochta (Ворохта)
 Wygoda (Вигода, Wyhoda)
 Zabłotów (Заболотів, Zabołotiw)

Obwód kijowski 
W obwodzie kijowskim znajduje się 29 miejscowości typu miejskiego:
 Babynci (Бабинці)
 Baryszówka (Баришівка)
 Borodzianka (Бородянка, Borodianka)
 Borowa (Борова)
 Czabany (Чабани)
 Doslidnyćke (Дослідницьке)
 Dymer (Димер)
 Hlewacha (Глеваха)
 Hostomel (Гостомель)
 Hrebinky (Гребінки)
 Iwanków (Іванків, Iwankiw)
 Kałyniwka (Калинівка)
 Kałyniwka (Калинівка)
 Kałyta (Калита)
 Kławdijewo-Tarasowe (Клавдієво-Тарасове)
 Kociubynśke (Коцюбинське)
 Kodra (Кодра)
 Kozin (Козин)
 Kożanka (Кожанка)
 Makarów (Макарів, Makariw)
 Nemiszajewe (Немішаєве)
 Piskiwka (Пісківка)
 Rokitna (Рокитне)
 Stawiszcze (Ставище)
 Terezyne (Терезине)
 Wełyka Dymerka (Велика Димерка)
 Wołodarka (Володарка)
 Worzel (Ворзель)
 Zhurowka (Згурівка)

Obwód kirowogradzki 
W obwodzie kirowohradzkim znajduje się 26 osiedli typu miejskiego:
 Bałachiwka (Балахівка)
 Dobrowieliczka (Добровеличківка)
 Dymytrowe (Димитрове)
 Hołowaniewskie (Голованівськ)
 Jełyzawethradka (Єлизаветградка)
 Kapitaniwka (Капітанівка)
 Kompanijiwka (Компаніївка)
 Mołodiżne (Молодіжне)
 Nowa Praha (Нова Прага)
 Nowe (Нове)
 Nowhorodka (Новгородка)
 Nowoarchangielsk (Новоархангельськ)
 Aleksandrówka (Олександрівка)
 Onufryówka (Онуфріївка)
 Pantajiwka (Пантаївка)
 Pawłysz (Павлиш)
 Petrowe (Петрове)
 Pobuźke (Побузьке)
 Pryjutiwka (Приютівка)
 Salkowe (Салькове)
 Smoline (Смоліне)
 Ustyniwka (Устинівка)
 Wilszanka (Вільшанка)
 Własiwka (Власівка)
 Zawale (Завалля, Zawalla)
 Znamjanka Druha (Знам'янка Друга)

Obwód lwowski 
W obwodzie lwowskim znajdują się 34 osiedla typu miejskiego:
 Borynia (Бориня)
 Brzuchowice (Брюховичі, Briuchowyczi)
 Daszawa (Дашава)
 Dobrotwór (Добротвір, Dobrotwir)
 Dublany (Дубляни)
 Hirnyk (Гірник)
 Hnizdyczów (Гніздичів, Hnizdycziw)
 Iwano-Frankowe (Івано-Франкове)
 Jaryczów Nowy (Новий Яричів, Nowyj Jarycziw)
 Krakowiec (Краковець, Krakoweć)
 Krasne (Красне)
 Kulików (Куликів, Kułykiw)
 Lubień Wielki (Великий Любінь, Wełykyj Lubiń)
 Łopatyn (Лопатин)
 Magierów (Магерів, Maheriw)
 Medenice (Меденичі, Medenyczi)
 Niemirów (Немирів, Nemyriw)
 Niżankowice (Нижанковичі, Nyżankowyczi)
 Olesko (Олесько, Ołeśko)
 Podbuż (Підбуж, Pidbuż)
 Podkamień (Підкамінь, Pidkamiń)
 Pomorzany (Поморяни, Pomoriany)
 Rozdół (Розділ, Rozdił)
 Rudno (Рудне, Rudne)
 Schodnica (Східниця, Schidnycia)
 Sławsko (Славське, Sławśke)
 Stara Sól (Стара Сіль, Stara Sil)
 Strzeliska Nowe (Нові Стрілища, Nowi Striłyszcza)
 Szczerzec (Щирець, Szczyreć)
 Szkło (Шкло)
 Synowódzko Wyżne (Верхнє Синьовидне, Werchnie Syniowydne)
 Zapytów (Запитів)
 Żurawno (Журавно)
 Żwirka (Жвирка, Żwyrka)

Obwód ługański 
W obwodzie ługańskim znajduje się 109 osiedli typu miejskiego:
 Bajraczky (Байрачки)
 Biłe (Біле)
 Biłohoriwka (Білогорівка)
 Biłokurakyne (Білокуракине)
 Biłołućk (Білолуцьк)
 Biłoriczenśkyj (Білоріченський)
 Biłowodśk (Біловодськ)
 Biriukowe (Бірюкове)
 Bokowe-Płatowe (Бокове-Платове)
 Boriwśke (Борівське)
 Buhajiwka (Бугаївка)
 Centralnyj (Центральний)
 Chrustalne (Хрустальне)
 Czeluskineć (Челюскінець)
 Czerwonohwardijśke (Червоногвардійське)
 Czornuchyne (Чорнухине)
 Donećkyj (Донецький)
 Dubiwśkyj (Дубівський)
 Dzerżynśkyj (Дзержинський)
 Enhelsowe (Енгельсове)
 Faszcziwka (Фащівка)
 Faszcziwka (Фащівка)
 Fedoriwka (Федорівка)
 Frunze (Фрунзе)
 Hanniwka (Ганнівка)
 Heorhijiwka (Георгіївка)
 Hirne (Гірне)
 Hirnyk (Гірник)
 Hłybokyj (Глибокий)
 Horodyszcze (Городище)
 Hruszowe (Грушове)
 Iwaniwka (Іванівка)
 Izwaryne (Ізварине)
 Jaseniwśkyj (Ясенівський)
 Jaszczykowe (Ящикове)
 Jesauliwka (Єсаулівка)
 Jurjiwka (Юр'ївка)
 Juwiłejne (Ювілейне)
 Jużna Łomuwatka (Южна Ломуватка)
 Kalininśkyj (Калінінський)
 Kałynowe (Калинове)
 Kamjane (Кам'яне)
 Kłenowyj (Кленовий)
 Kniahyniwka (Княгинівка)
 Komisariwka (Комісарівка)
 Komsomolśkyj (Комсомольський)
 Komyszuwacha (Комишуваха)
 Krasnodarśkyj (Краснодарський)
 Krasnodon (Краснодон)
 Krasnoriczenśke (Красноріченське)
 Krasnyj Kut (Красний Кут)
 Kripenśkyj (Кріпенський)
 Łenina (Леніна)
 Łeninśke (Ленінське)
 Łomuwatka (Ломуватка)
 Łotykowe (Лотикове)
 Łoziwśkyj (Лозівський)
 Łozno-Ołeksandriwka (Лозно-Олександрівка)
 Małomykołajiwka (Маломиколаївка)
 Małoriazancewe (Малорязанцеве)
 Markiwka (Марківка)
 Metiołkine (Метьолкіне)
 Miłowe (Мілове)
 Mychajliwka (Михайлівка)
 Mychajliwka (Михайлівка)
 Myrna Dołyna (Мирна Долина)
 Myrne (Мирне)
 Naholno-Tarasiwka (Нагольно-Тарасівка)
 Nowoajdar (Новоайдар)
 Nowodarjiwka (Новодар'ївка)
 Nowoołeksandriwka (Новоолександрівка)
 Nowopskow (Новопсков)
 Nowoswitliwka (Новосвітлівка)
 Nowotoszkiwśke (Новотошківське)
 Nyżnia Duwanka (Нижня Дуванка)
 Nyżnie (Нижнє)
 Nyżnij Naholczyk (Нижній Нагольчик)
 Pawliwka (Павлівка)
 Petriwka (Петрівка)
 Prołetarśkyj (Пролетарський)
 Rodakowe (Родакове)
 Sadowo-Chrustalnenśkyj (Садово-Хрустальненський)
 Sełezniwka (Селезнівка)
 Siewernyj (Сєверний)
 Siewero-Hundoriwśkyj (Сєверо-Гундорівський)
 Simejkyne (Сімейкине)
 Słowjanoserbśk (Слов'яносербськ)
 Sofijiwśkyj (Софіївський)
 Stanycia Łuhanśka (Станиця Луганська)
 Syrotyne (Сиротине)
 Szachtarśke (Шахтарське)
 Szczotowe (Щотове)
 Szteriwka (Штерівка)
 Tacyne (Тацине)
 Tałowe (Талове)
 Toszkiwka (Тошківка)
 Trojićke (Троїцьке)
 Urało-Kawkaz (Урало-Кавказ)
 Uspenka (Успенка)
 Wełykokamjanka (Великокам'янка)
 Wełykyj Łoh (Великий Лог)
 Werchnij Naholczyk (Верхній Нагольчик)
 Werhuliwka (Вергулівка)
 Wołodarśk (Володарськ)
 Woronowe (Воронове)
 Wowczojariwka (Вовчоярівка)
 Wrubiwka (Врубівка)
 Wrubiwśkyj (Врубівський)
 Zaporiżżia (Запоріжжя)

Obwód mikołajowski 
W obwodzie mikołajowskim znajduje się 17 osiedli typu miejskiego:
 Arbuzynka (Арбузинка)
 Berezanka (Березанка)
 Bereznehuwate (Березнегувате)
 Bratśke (Братське)
 Domaniwka (Доманівка)
 Jełaneć (Єланець)
 Kazanka (Казанка)
 Kostiantyniwka (Костянтинівка)
 Krywe Ozero (Криве Озеро)
 Kudriawciwka (Кудрявцівка)
 Olszanśke (Ольшанське)
 Ołeksandriwka (Олександрівка)
 Perwomajśke (Первомайське)
 Pidhorodna (Підгородна)
 Wesełynowe (Веселинове)
 Woskresenśke (Воскресенське)
 Wradijiwka (Врадіївка)

Obwód odeski 
W obwodzie odeskim znajduje się 33 osiedla typu miejskiego:
 Awanhard (Авангард)
 Berezyne (Березине)
 Borodino (Бородіно)
 Cebrykowe (Цебрикове)
 Chlibodarśke (Хлібодарське)
 Czornomorśke (Чорноморське)
 Frunziwka (Фрунзівка)
 Iwaniwka (Іванівка)
 Kominterniwśke (Комінтернівське)
 Krasni Okny (Красні Окни)
 Lubasziwka (Любашівка)
 Łymanśke (Лиманське)
 Mykołajiwka (Миколаївка)
 Nowi Bilari (Нові Білярі)
 Ołeksandriwka (Олександрівка)
 Owidiopol (Овідіополь)
 Petriwka (Петрівка)
 Radisne (Радісне)
 Rauchiwka (Раухівка)
 Sarata (Сарата)
 Sawrań (Саврань)
 Serhijiwka (Сергіївка)
 Serpnewe (Серпневе)
 Słobidka (Слобідка)
 Suworowe (Суворове)
 Szyriajewe (Ширяєве)
 Tajirowe (Таїрове)
 Tarutyne (Тарутине)
 Wełyka Mychajliwka (Велика Михайлівка)
 Wełykodołynśke (Великодолинське)
 Zatoka (Затока)
 Zatyszszia (Затишшя)
 Zełenohirśke (Зеленогірське)

Obwód połtawski 
W obwodzie połtawskim znajduje się 21 osiedli typu miejskiego:
 Artemiwka (Артемівка)
 Biłyky (Білики)
 Czornuchy (Чорнухи)
 Czutowe (Чутове)
 Dykańka (Диканька)
 Hohołewe (Гоголеве)
 Hradyźk (Градизьк)
 Komysznia (Комишня)
 Kotelwa (Котельва)
 Kozelszczyna (Козельщина)
 Masziwka (Машівка)
 Nowa Hałeszczyna (Нова Галещина)
 Senżary Nowe (Нові Санжари)
 Nowoorżyćke (Новооржицьке)
 Opisznia (Опішня)
 Orżycia (Оржиця)
 Reszetyliwka (Решетилівка)
 Romodan (Ромодан)
 Semeniwka (Семенівка)
 Szyszaky (Шишаки)
 Wełyka Bahaczka (Велика Багачка)

Obwód rówieński 
W obwodzie rówieńskim znajduje się 16 osiedli typu miejskiego:
 Demidówka (Демидівка, Demydiwka)
 Hoszcza (Гоща)
 Klesów (Клесів, Kłesiw)
 Klewań (Клевань, Kłewań)
 Kwasiłów (Квасилів, Kwasyliw)
 Mizocz (Мізоч)
 Młynów (Млинів, Młyniw)
 Orzew (Оржів, Orżiw)
 Rafałówka (Рафалівка, Rafaliwka)
 Rokitno (Рокитне, Rokytne)
 Smyga (Смига)
 Sosnowe (Соснове)
 Stepań (Степань)
 Tomaszgród (Томашгород, Tomaszhorod)
 Włodzimierzec (Володимирець, Wołodymyreć) 
 Zarzeczne (Зарічне, Zariczne)

Obwód sumski 
W obwodzie sumskim znajduje się 20 osiedli typu miejskiego:
 Chotiń (Хотінь)
 Czerwone (Червоне)
 Czupachiwka (Чупахівка)
 Dubowjaziwka (Дубов'язівка)
 Jampil (Ямпіль)
 Krasnopole (Краснопілля, Krasnopilla)
 Kyrykiwka (Кириківка)
 Łypowa Dołyna (Липова Долина)
 Nedryhajliw (Недригайлів)
 Nyzy (Низи)
 Stepaniwka (Степанівка)
 Swesa (Свеса)
 Szałyhyne (Шалигине)
 Terny (Терни)
 Uhrojidy (Угроїди)
 Ulaniwka (Улянівка)
 Wełyka Pysariwka (Велика Писарівка)
 Woroniż (Вороніж)
 Znob-Nowhorodśke (Зноб-Новгородське)
 Żowtnewe (Жовтневе)

Obwód tarnopolski 
W obwodzie tarnopolskim znajduje się 17 osiedli typu miejskiego:
 Berezowica Wielka (Велика Березовиця, Wełyka Berezowycia)
 Borki Wielkie (Великі Бірки, Wełyki Birky)
 Drużba (Дружба)
 Grzymałów (Гримайлів, Hrymajliw)
 Husiatyn (Гусятин)
 Koropiec (Коропець, Koropeć)
 Kozłów (Козлів, Kozliw)
 Kozowa (Козова)
 Mielnica Podolska (Мельниця-Подільська, Melnycia-Podilśka)
 Mikulińce (Микулинці, Mykułynci)
 Podwołoczyska (Підволочиськ, Pidwołoczyśk)
 Potok Złoty (Золотий Потік, Zołotyj Potik)
 Skała Podolska (Скала-Подільська, Skała-Podilśka)
 Tłuste (Товсте, Towste)
 Wiśniowiec (Вишнівець, Wyszniweć)
 Załoźce (Залізці, Zalizci)
 Zawodśke (Заводське)

Obwód winnicki 
W obwodzie winnickim znajduje się 29 osiedli typu miejskiego:
 Bracław (Брацлав)
 Brajłów (Браїлів, Brajiliw)
 Brodeckie (Бродецьке)
 Czeczelnik (Чечельник, Czeczelnyk)
 Czerniejowce (Чернівці, Czerniwci)
 Daszów (Дашів, Dasziw)
 Desna (Десна)
 Hłuchiwci (Глухівці)
 Kopajhorod (Копайгород)
 Krzyżopol (Крижопіль' Kriżopil)
 Kyrnasiwka (Кирнасівка)
 Lityn (Літин)
 Kuryłowce Murowane (Муровані Курилівці, Murowani Kuryliwci)
 Oratów (Оратів; Oratiw)
 Piszczanka (Піщанка)
 Rudnycia (Рудниця)
 Strzyżawka (Стрижавка; Stryżawka)
 Sutysky (Сутиски)
 Sitkowce (Ситківці, Sitkiwci)
 Szpykiw (Шпиків)
 Tepłyk (Теплик, Teplik)
 Tomaszpol (Томашпіль, Tomaszpil)
 Trościaniec (Тростянець)
 Turbów (Турбів, Turbiw)
 Tywrów (Тиврів, Tywriw)
 Wapniarka (Вапнярка)
 Wendyczany (Вендичани)
 Woronowica (Вороновиця)
 Zaliznyczne (Залізничне)

Obwód wołyński 
W obwodzie wołyńskim znajdują się 22 osiedla typu miejskiego:
 Cumań (Цумань)
 Dubiszcze (Дубище)
 Hołoby (Голоби)
 Hołowno (Головне, Hołowne)
 Iwanicze (Іваничі, Iwanyczi)
 Kołki (Колки, Kołky)
 Lubieszów (Любешів, Lubesziw)
 Lubliniec (Люблинець, Lubłyneć)
 Łokacze (Локачі, Łokaczi)
 Maciejów (Луків, Łukiw)
 Maniewicze (Маневичі, Manewyczi)
 Marianówka (Мар'янівка, Marjaniwka)
 Ołyka (Олика)
 Ratno (Ратне, Ratne)
 Rokinie (Рокині, Rokyni)
 Sienkiewiczówka (Сенкевичівка, Senkewycziwka)
 Szack (Шацьк, Szaćk)
 Torczyn (Торчин)
 Turzysk (Турійськ, Turijśk)
 Wyżwa Stara (Стара Вижівка, Stara Wyżiwka)
 Zabłocie (Заболоття, Zabołottia)
 Żowtnewe (Жовтневе)

Obwód zakarpacki 
W obwodzie zakarpackim znajduje się 19 osiedli typu miejskiego:
 Batiowo (Батьово)
 Boczków Wielki (Великий Бичків, Wełykyj Byczkiw)
 Busztyno (Буштино)
 Czynadijowo (Чинадійово)
 Dubowe (Дубове)
 Jasina (Ясіня, Jasinia)
 Kobyłecka Polana (Кобилецька Поляна, Kobyłećka Polana)
 Kolczyno (Кольчино)
 Korolewo (Королево)
 Miżhirja (Міжгір'я)
 Serednie (Середнє)
 Sołotwyno (Солотвино)
 Tereswa (Тересва)
 Ust-Czorna (Усть-Чорна)
 Wielkie Berezne (Великий Березний, Wełykyj Bereznyj)
 Wołowiec (Воловець, Wołoweć)
 Wyłok (Вилок)
 Wyszkowo (Вишково)
 Żdenijewo (Жденієво)

Obwód zaporoski 
W obwodzie zaporoskim znajdują się 23 osiedla typu miejskiego:
 Andrijiwka (Андріївка)
 Bałabyne (Балабине)
 Czernihiwka (Чернігівка)
 Jakymiwka (Якимівка)
 Kamjane (Кам'яне)
 Komyszuwacha (Комишуваха)
 Komysz-Zoria (Комиш-Зоря)
 Kujbyszewe (Куйбишеве)
 Kuszuhum (Кушугум)
 Kyryliwka (Кирилівка)
 Małokateryniwka (Малокатеринівка)
 Michajłówka (Михайлівка)
 Myrne (Мирне)
 Nowomykołajiwka (Новомиколаївка)
 Nowowasyliwka (Нововасилівка)
 Priazowske (Приазовське)
 Pryszyb (Пришиб)
 Roziwka (Розівка)
 Stepnohirśk (Степногірськ)
 Ternuwate (Тернувате)
 Wesełe (Веселе)
 Zaliznyczne (Залізничне)

Obwód żytomierski 
W obwodzie żytomierskim znajdują się 43 osiedla typu miejskiego:
 Biła Krynycia (Біла Криниця)
 Bród Kamienny (Кам'яний Брід, Kamjanyj Brid)
 Brusyliw (Брусилів, Brusiłów)
 Buczmany (Бучмани)
 Bykiwka (Биківка)
 Cudnów (Чуднів, Czudniw)
 Czerniachiw (Черняхів)
 Czerwone (Червоне)
 Czerwonoarmijsk (Червоноармійськ)
 Czopowyczi (Чоповичі)
 Dibrowa (Діброва)
 Dołbysz (Довбиш, Dowbysz)
 Drużba (Дружба)
 Emilczyn (Ємільчине, Jemilczyne)
 Hołowyne (Головине)
 Horodnica (Городниця, Horodnycia)
 Hranitne (Гранітне)
 Hryszkiwci (Гришківці)
 Hujwa (Гуйва)
 Irszanśk (Іршанськ)
 Iwanopil (Іванопіль)
 Jabłuneć (Яблунець)
 Kornyn (Корнин)
 Lubar (Любар)
 Łuhyny (Лугини)
 Marjaniwka (Мар'янівка)
 Miropol (Миропіль, Myropil)
 Narodyczi (Народичі)
 Nowa Borowa (Нова Борова)
 Nowi Biłokorowyczi (Нові Білокоровичі)
 Nowohujwynśke (Новогуйвинське)
 Nowoozerianka (Новоозерянка)
 Ozerne (Озерне)
 Perszotrawenśk (Першотравенськ)
 Perszotrawnewe (Першотравневе)
 Polanka (Полянка)
 Popilnia (Попільня)
 Romanów (Романів)
 Różyn (Ружин, Rużyn)
 Wakułenczuk (Вакуленчук)
 Wełyki Korowynci (Великі Коровинці)
 Horoszów (Хорошiв)
 Żowtnewe (Жовтневе)

Republika Autonomiczna Krymu 
W Republice Autonomicznej Krymu znajduje się 56 osiedli typu miejskiego:
 Aerofłotśkyj (Аерофлотський)
 Ahrarne (Аграрне)
 Azowśke (Азовське)
 Baherowe (Багерове)
 Berehowe (Берегове)
 Czornomorskie (Чорноморське)
 Foros (Форос)
 Gurzuf (Гурзуф, Hurzuf)
 Haspra (Гаспра)
 Hołuba Zatoka (Голуба Затока)
 Hresiwśkyj (Гресівський)
 Hwardijśke (Гвардійське)
 Kaciweli (Кацівелі)
 Kirowśke (Кіровське)
 Koktebel (Коктебель)
 Komsomolśke (Комсомольське)
 Korejiz (Кореїз)
 Krasnohwardijśke (Красногвардійське)
 Krasnokamjanka (Краснокам'янка)
 Kujbyszewe (Куйбишеве)
 Kurortne (Курортне)
 Kurpaty (Курпати)
 Liwadia (Лівадія, Liwadija)
 Łenine (Леніне)
 Masandra (Масандра)
 Mołodiżne (Молодіжне)
 Mykołajiwka (Миколаївка)
 Myrnyj (Мирний)
 Naucznyj (Научний)
 Nikita (Нікіта)
 Nowofedoriwka (Новофедорівка)
 Nowoozerne (Новоозерне)
 Nowoseliwśke (Новоселівське)
 Nowyj Swit (Новий Світ)
 Nyżniohirśkyj (Нижньогірський)
 Oktiabrśke (Октябрське)
 Ordżonikidze (Орджонікідзе)
 Oreanda (Ореанда)
 Parkowe (Паркове)
 Partenit (Партеніт)
 Perwomajśke (Первомайське)
 Ponyziwka (Понизівка)
 Posztowe (Поштове)
 Prymorśkyj (Приморський)
 Rozdolne (Роздольне)
 Sanatorne (Санаторне)
 Simejiz (Сімеїз)
 Sowietśke (Совєтське)
 Sowietśkyj (Совєтський)
 Szczebetowka (Щебетовка)
 Widradne (Відрадне)
 Wilne (Вільне)
 Woschod (Восход)
 Wynohradne (Виноградне)
 Zaozerne (Заозерне)
 Zuja (Зуя)

Sewastopol 
 Kacza (Кача)

Literatura 
Spis osiedli typu miejskiego Ukrainy został utworzony na podstawie oficjalnej strony internetowej Werchownej Rady Ukrainy.

!